Zeehavengebied (Dordrecht)
Merwedehaven (Dordrecht)
de historische havens in de binnenstad van Dordrecht, zie Nieuwe Haven en Wijnhaven